Full Force ist:

 Full Force (Band), US-amerikanische R&B-, Funk- und Freestyleband
 Full Force (Musikfestival), deutsches Musikfestival